Secondo ufficiale è una qualifica professionale della Marina mercantile italiana che può riferirsi a:

Secondo ufficiale di coperta: qualifica professionale (grado o ruolo) del personale marittimo previsto e certificato della normativa internazionale di cui alla IMO STCW in vigore per gli ufficiali di navigazione della sezione di coperta.

Secondo ufficiale di macchina: qualifica professionale (grado o ruolo) del personale marittimo previsto e certificato della normativa internazionale di cui alla IMO STCW in vigore per gli ufficiali di macchina della sezione di macchina.

Secondo ufficiale elettrotecnico: qualifica professionale (grado o ruolo) del personale marittimo previsto e certificato della normativa internazionale di cui alla IMO STCW in vigore per gli ufficiali elettrotecnici della sezione di macchina.

Secondo ufficiale radiotelegrafista: grado degli ufficiali marconisti di bordo imbarcati in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili.

Pagine correlate 
Primo ufficiale
Terzo ufficiale